Apia kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Apía (ort), Risaralda, 
 Apía (kommun), Risaralda,

Kiribati 

 Abaiang Island, atoll, Gilbertöarna,

Samoa 

 Apia, huvudstaden, Tuamasaga, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar